Вітгенштейн () — псевдобіографічна драма 1993 року режисера-авангардиста Дерека Джармена про життя і творчість філософа Людвіга Вітгенштейна (1889—1951).

Сюжет 

Стрічка в театралізованій манері простежує життєвий шлях Людвіга Вітгенштейна від народження до самої смерті — дитинство, студентські роки в Кембриджі, де його наставником був Бертран Рассел і де почали формуватися ідеї майбутнього філософа, усвідомлення своєї гомосексуальності, перебування на фронті під час Першої світової війни, повернення до Кембриджу в статусі професора.

В ролях

Факти 
 Гомосексуальність Людвіга Вітгенштейна — засноване на чутках припущення режисера Дерека Джармена. Навіть сам Джармен погоджувався, що яких-небудь переконливих підстав вважати філософа гомосексуалом немає.

Нагороди 
 На Берлінському кінофестивалі 1993 року фільм отримав спеціальну премію «Тедді».

Примітки

Посилання 
 
 
 
 Фільм «Вітгенштейн»  на YouTube
 Рецензія на фільм на Austinchronicle.com 

Фільми Великої Британії 1993
ЛГБТ-фільми 1990-х
Біографічні фільми Великої Британії
ЛГБТ-фільми Великої Британії
Історичні фільми Великої Британії
Лауреати премії «Тедді»
Біографічні фільми про філософів
Фільми англійською мовою